Појам Констанца од Кастиље може да се односи на:

 Констанца од Кастиље (француска краљица), француска краљица, односно жена краља Луја VII
 Констанца од Кастиље, војвоткиња од Ланкастера, супруга Џона од Гента